Francisco Carreras es el nombre de varias personas:
 Francisco Carreras Reura (también conocido como Francesc Carreras Reura), un político republicano español;
 Francesc Carreras i Candi (también conocido en su tiempo como Francisco Carreras Candi), un historiador, geógrafo y político de Cataluña, España;
 Francisco de las Carreras, un abogado, juez y político argentino del siglo XIX.